Січне́ве — село Старомаяківської сільської громади Березівському районі Одеської області в Україні. Населення становить 277 осіб.

Населення 
За переписом населення України 2001 року в селі   .

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки 

Села Березівського району